

Дафні — муніципалітет в Греції, в номі Афіни.
 Дафні — муніципалітет в Греції, в номі Айон-Орос (на Афоні).
 Дафні — муніципалітет в Греції, в номі Ахая.

Дафні — місто в окрузі Болдвін, штат Алабама, США.	

Спорт
 Дафні (баскетбольний клуб)
 Дафні (футбольний клуб)

Інше
 Дафні — монастир на Афоні.

Див. також 
 Дафна